

Germania
 Höchstädt an der Donau – città del circondario di Dillingen a.d.Donau (Baviera)
 Höchstädt i.Fichtelgebirge – comune del circondario rurale di Wunsiedel i.Fichtelgebirge (Baviera)

Pagine correlate
Hochstadt